

Топоніми 
Річка Кацура
Нісі-Кацура

Персоналії 
Кацура — японське прізвище.
Кацура Коґоро — Кідо Такайосі, політик.
Кацура Таро — політик, прем'єр.